

Persone
Joe Robbie – dirigente sportivo, avvocato e imprenditore statunitense di origini libanesi
John Robbie – ex rugbista irlandese
Margot Robbie – attrice australiana
Rod Robbie – architetto canadese
Seymour Robbie – regista televisivo statunitense

Altro
Robbie – ipocoristico di Robert, variante inglese del nome proprio di persona maschile Roberto
Robbie – racconto di fantascienza di Isaac Asimov